M90 peut désigner :

Domaine militaire et armes  
 Barrett M90, un fusil de sniper americain ;
 Zastava M90, un fusil d'assaut yougoslave moderne.

Sciences 
Astronomie
 M90, une galaxie de la constellation de la vierge.

Médecine
 Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 McDonnell Douglas MD-90, un avion de ligne américain.

Automobile
 Lotus M90, un concept car du constructeur britannique Lotus Cars.

Autoroute
  Autoroute britannique M90 reliant le Pont autoroutier du Forth à Perth.

Camion
 MAN M90, un camion du constructeur allemand MAN SE.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres